Весела може да се односи на:

 Весела, српско женско име

или

 Весела (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Весела (Плетерница), насељено мјесто у граду Плетерници, Република Хрватска
 Весела (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Весела (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Весела (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Весела (Семили), насељено мјесто у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република
 Весела (певачица)

Види још 
 Веселка